Никола́й Туманов::
 Туманов, Николай Гаврилович (1887—1936) — советский государственный деятель.
 Туманов, Николай Георгиевич (1848 — после 1918) — русский военачальник, генерал-лейтенант.
 Туманов, Николай Евсеевич (1844—1917) — инженер-генерал, член Военного совета.